Артгал (бл. 800 — 872) — король Алт-Куїту (Стратклайду) в 850—872 роках.

Син Думнагуала IV. Йомовірно намагався продовжити наступ на Шотландію, розпочату його попередником. А"ннали Ольстера" згадують Артгала з титулом «король бритів Стратклайда» (). Це перша документальна згадка назви Стратклайд.

Втім згодом стикнувся з нападами данів. 870 року відповідно до «Анналів Ольстера» та «Фрагментарних анналів Ірландії» столиця королівства опинилася в облозі норманів на чолі із братами Олавом і Іваром, які після 4-місячної облоги захопили її. Падіння Алт-Куїту засвідчено «Камбрійськими анналами», «Королями Англії», «Хроніками принців». Згідно з «Фрагментарними анналами Ірландії», Алт-Клут впав лише після того, як головний колодязь пересох.

871 року Олаф і Івар повернулися доДубліну з численними полоненими з Алт-Куїту. Цілком можливо, що Артгал і його сім'я були серед них. Руйнування Алт-Куїту, дозволило вікінгам отримати доступ до внутрішніх регіонів острова та фактично з'єднатися з данами, що встановили владу в Нортумбрії (невдовзі ті заснували королівство Йорвік). Лише Рун, син Артгала, ймовірно зміг врятуватися, здобувши прихисток в короля скотів і піктів Костянтина I. Останнього звинувачують в тому. що він сприяв страті Артгала у Дубліні 872 року. За різними версіями, Костянтин I це зробив, щоб забезпечити трон Стратклайда для руна, якого оженив на своїй сестрі; за іншою версією відмовився сплоатити величезний викуп за Артгала, чим викликав гнів данів. В будь-якому разі трон в Стратклайді перейшов до Руна.

Примітки

Джерела 
 Downham, C (2007). Viking Kings of Britain and Ireland: The Dynasty of Ívarr to A.D. 1014. Edinburgh: Dunedin Academic Press. ISBN 978-1-903765-89-0.
 Edmonds, F (2014). «The Emergence and Transformation of Medieval Cumbria». Scottish Historical Review. 93 (2): 195—216
 Macquarrie, A (1998) [1993]. «The Kings of Strathclyde, c. 400—1018». In Grant, A; Stringer, KJ (eds.). Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 1–19. ISBN 0-7486-1110-X.
Королі Стратклайда